Niemcy:
 Bornum – dzielnica miasta Bockenem
 Bornum – dzielnica miasta Zerbst/Anhalt